Люстрация:
Люстрация — законодательные ограничения для политической элиты прежней власти, вводимые после смены власти в виде ограничения активного и пассивного избирательного права, а также права на участие в управлении делами государства.
Люстрация — в Великом княжестве Литовском опись имущества и владений, имён владельцев недвижимостью, перепись населения, подсчёт финансового дохода в казну государства на основе налогов.

См. также 
 Люстр — римский очистительный обряд, совершавшийся цензором по окончании переписи.